Coeranoscincus — род ящериц из семейства сцинковых, близкий к роду Anomalopus.

Небольшие сцинки с длинным змеевидным телом, заостренной головой и гладкой чешуей. Конечности у одного вида (Coeranoscincus reticulatus) очень короткие и трехпалые, у второго вида (C. frontalis) конечности отсутствуют полностью. Глаза маленькие, с подвижными веками. Ушные отверстия скрыты под кожей. Зубы острые и изогнутые.

Распространены во влажных тропических лесах Австралии. Ведут роющий образ жизни, обитают в листовом опаде, трухлявых бревнах, роют ходы в мягком грунте. Питаются беспозвоночными, возможно, земляными червями.

Классификация 
В роде два вида:
 Coeranoscincus frontalis
 Coeranoscincus reticulatus

См. также 
Сцинковые

Ссылки 
Coeranoscincus на Cyberlizard

Пресмыкающиеся Австралии
Сцинковые
Тетраподы, утратившие конечности